Der President’s Cup 2011 war ein Tennisturnier für Damen in Astana. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2011 und fand vom 25. Juli bis 31. Juli 2011 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2011
ITF Astana